Željko Obradović, čelnik Hercegovačko-neretvanske županije (1997. – 1998.)
 Želimir "Željko" Obradović, srbijanski košarkaš i košarkaški trener